NAST steht für:

 Nierenarterienstenose, Einengung einer oder mehrerer Nierenarterien
 Nachalarmierende Stelle (NASt), siehe Leitstelle #Sonderformen

Nast ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Nast (1924–2001), deutscher Grafiker und Illustrator
 Christopher Nast (* 1991), deutscher Stand-up- und Filmkomiker, siehe Chris Tall
 Clara Nast (Pseudonym Herbert Fohrbach; 1866–1925), deutsche Schriftstellerin

 Dieter Nast-Kolb (1954–2015), deutscher Mediziner
 Johann Jakob Heinrich Nast (1751–1822), deutscher klassischer Philologe und lutherischer Geistlicher
 Johann Nepomuk Hermann Nast (1754–1817), Porzellanfabrikant
 Klaus Nast (1934–2017), deutscher Bergbauingenieur
 Michael Nast (* 1975), deutscher Schriftsteller und Kolumnist
 Minnie Nast (1874–1956), deutsche Sängerin (Sopran)
 Oskar Nast (1849–1907), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Cannstatt
 Rolf Nast-Kolb (1922–2012), deutscher Jurist
 Thomas Nast (1840–1902), deutsch-amerikanischer Karikaturist
 Wilhelm Nast (1807–1899), deutschstämmiger Methodist und Herausgeber
 Wolfgang Nast (1805–1856), deutscher Geistlicher und Politiker

NAST